Christel Desmoinaux est une auteure et illustratrice de livres pour enfants, née le 28 mars 1967 à Nogent-sur-Marne. Elle est également artiste peintre depuis 2018. Elle obtient en 2019, une résidence d'artiste de six mois à l'atelier de Dübendorf, où elle réside actuellement.

Biographie 
Elle a suivi des études de graphisme puis travaille dans la publicité et participe à la création d'un dessin animé pour la télévision. À partir de 1988, elle commence à illustrer, à la fois pour la presse jeunesse, et les livres pour enfants. Elle vit près de Zurich depuis 2010.

Ouvrages 
Elle a illustré et écrit de nombreux livres jeunesse pour les éditeurs: L'École des loisirs, Hachette, Nathan, Fleurus, Auzou, etc. Elle est également l'illustratrice de la bande dessinée Loulou dans le magazine Mille et une histoires. Elle collabore également avec l'entreprise Wakatoon qui édite une application de coloriages animés..

Auteure du texte 

 Marius le minus (2013), Hachette
 L'œuf de madame Poule (2013), Hachette
 Rosa rêve d'être une star (2013), Hachette
 Lucie la râleuse (2013), Hachette
 Arsène le glouton (2013), Hachette
 L'œuf de Madame Poule (2010), Hachette
 Rosa la coquette (2010), Hachette
 Lucie la râleuse (2010), Hachette
 Marius le minus (2010), Hachette
 Arsène le glouton (2010), Hachette
 Courage Gaston ! (2010), Hachette
 Jojo l'affreux (2009), Hachette
 Oh, les amoureux ! (2007), Hachette
 Prosper & Lino babysitters (2007), Hachette
 Prosper & Lino et l'orchestre de la jungle (2006), Hachette
 Prosper & Lino vont sur la lune (2006), Hachette
 Prosper & Lino vont chez le dentiste (2006), Hachette
 Prosper & Lino jouent au cerf-volant (2006), Hachette
 Prosper & Lino (2006), Hachette
 L'éléphant qui voulait être papa (2004), Hachette
 Émile et Lucette (2004), L'école des loisirs
 Debout, c'est Noël ! (2003), Hachette
 Arsène le glouton (2003), Hachette
 Plouk, L'école des loisirs, 2002, réédité en 2004 et 2014
 Aldo au square (2002), Hachette 
 Aldo au supermarché (2002), Hachette
 Aldo et son doudou (2002), Hachette
 L'anniversaire d'Aldo (2002), Hachette
 Lucie la râleuse (2002), Hachette
 Aldo est malade (2001), Hachette
 Aldo est grognon (2001), Hachette
 Aldo au manège (2001), Hachette
 Courage, Gaston ! (2001), Hachette
 Aldo prend son bain (2001), Hachette
 Le meilleur ami de Suzette (2000), Hachette
 Prends-moi dans tes bras (2000), L'école des loisirs
 Marius le minus (2000), Hachette
 Rosa veut maigrir ! (1999), Hachette
 Émile et Lucette (1999), L'école des loisirs
 Chroniques de la ferme (1998), Hachette
 Moïse et la princesse (1998), Nathan
 L'œuf de madame Poule (1998), Hachette
 Dis-moi, qu'est-ce que c'est Halloween ? (1998), Hachette
 Toute une journée (1992), Nathan
 Julia n'en rate pas une ! (1991), Fleurus
 Comme il rougit, M. Souris ! (1989), Bordas

Illustratrice 

La chèvre de monsieur Seguin, conte d'Alphonse Daudet ; adapté par Sophie Koechlin ; Deux coqs d'or, 2016
 Ah, si j'avais des ailes ! (2015)
 La nuit, conception : Christophe Hublet ; texte : Stéphanie Redoulès, Émilie Beaumont ; Fleurus,2015
 Les chiens, conception : Christophe Hublet ; texte, Hélène Grimault, Émilie Beaumont ; Fleurus 2015
 Le loup et les sept chevreaux, d'après Grimm, Deux coqs d'or, 2014
 Les chats conception, Christophe Hublet ; texte, Hélène Grimault, Émilie Beaumont ; Fleurus 2014
 Mots rimés pour lire sans trébucher, Hélène Benait ; Actes Sud junior, 2013
 Les animaux de la mer (2013), Fleurus
 Le loup et les sept chevreaux (2013), Hachette
 Les bébés animaux (2013), Fleurus
 Les pirates (2012), Fleurus 
 Le cirque (2011), Fleurus
 Au jardin de Papi (2011)
 Les couleurs (2010), Nathan
 Les chiffres (2010), Nathan
 Les contraires (2010), Nathan
 Rosetta Banana n'est pas cracra (2010), Auzu
 Les poneys (2009), Fleurus
 Au temps des chevaliers (2008), Fleurus
 L'aéroport (2008), Fleurus
 Le loup et les sept chevreaux (2008), Hachette
 Au temps des Gaulois (2007), Fleurus
 Poulette-Douillette (2007), Hachette
 La montagne (2007), Fleurus
 La mer (2006), Fleurus
 L'alphabet des animaux (2005), Fleurus
 Père Noël (2005), Fleurus
 Les animaux de la forêt (2005), Fleurus
 Les animaux de la ferme (2004), Fleurus
 J'ai pas peur des ombres ! (2004), Fleurus
 J'ai pas peur des animaux ! (2004), Fleurus
 Toute une journée (2004), Nathan
 Les poules de Caroline (2004), PEMF
 Les animaux de la savane (2004), Fleurus
 Encyclopédie de la vie sexuelle (2004), Hachette
 Les dinosaures (2004), Fleurus
 Petites histoires à raconter (2003), Lito
 J'ai attrapé une sorcière (2001), Milan
 Les chiffres, les lettres (2001), Nathan
 J'ai pas peur de l'école ! (2000), Fleurus
 Histoires d'animaux, de sorcières et de lutins (2000), Lito
 Bonne nuit, Mulotte ! (2000), Retz
 Mots rimés pour lire sans trébucher (2000), Actes Sud 
 J'ai pas peur des animaux ! (1999), Fleurus
 Petits boulots, bobo ! (1999), Fleurus
 La fête foraine (1999), Fleurus
 J'ai pas peur des ombres ! (1998), Fleurus
 Moïse et la princesse (1998), Nathan
 Petites chansons pour tous les jours (1997), Nathan
 Petite méthode pour commencer à nager (1997), Retz
 Le carnaval de Juliette (1997), Fleurus
 Ah, quel mariage ! (1997), Fleurus
 Math en pousse (1997) 
 La fête des mères (1996), Fleurus
 Le loup et les 7 chevreaux (1996), Hachette
 Les contraires (1996), Nathan
 Poulette-Douillette (1996), Hachette
 Les couleurs (1996), Nathan
 Dur, dur, le pique-nique ! (1996), Fleurus
 Les chiffres (1995), Nathan
 Bravo la famille (1995), Fleurus
 Bouzou le loup est amoureux (1995), Nathan
 La grande kermesse (1995), Fleurus
 Les lettres (1995), Nathan
 La foire à tout (1995), Fleurus
 Boudu, chien savant (1994), Fleurus
 La mob de Vincent (1994), Fleurus
 Petites histoires comptines et devinettes (1994), Nathan
 Juliette gagne sa vie (1994), Fleurus
 Les soucis de Félicie (1994), Nathan
 Blanche-Neige (1994), Lito
 Docteur Mamie (1994), Fleurus
 Le grillon violoniste (1994), Lito
 Ma maison (1993), Nathan
 10 histoires de sorcières (1993), Lito
 A la ferme (1992), Nathan
 Hansel et Gretel, 1992, réédité en 1994 et 1995, Lito
 Au zoo, 1992, réédité en 2010, Nathan
 Henri tête-en-l'air (1992), Hachette
 Toute une journée (1992), Nathan
 Panique dans l'ascenseur (1991), Fleurus
 Un dimanche très agité (1991), Fleurus
 Génial ! l'anniversaire de Juliette (1991), Fleurus
 Le Nan-nan d'Aurélien (1991), Casterman
 50 jeux de plein air (1990), Lito
 Des Vacances inoubliables (1990), Fleurus
 Quel malheur ! un enfant bricoleur (1990), Fleurus
 Baby-sitter de choc (1989), Fleurus
 Un Déjeuner mouvementé (1989), Fleurus
 Tonton Catastrophe (1989), Fleurus
 Le Professeur est en colère (1989), Fleurus
 Drôle de plombier (1989), Fleurus
 Papa fait un régime (1989), Fleurus

Références

Liens externes 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Illustratrice de livres d'enfance et de jeunesse
Illustrateur français du XXIe siècle
Illustratrice française
Naissance en mars 1967
Naissance à Nogent-sur-Marne
Naissance dans le département de la Seine